Le mont Saint-Quentin peut faire référence en France au : 

 Mont Saint-Quentin, mont qui domine l'agglomération de Metz et la vallée de la Moselle, en Lorraine.
 Mont Saint-Quentin, mont au-dessus de Péronne dans la Somme, théâtre de la bataille éponyme durant la Première Guerre mondiale entre Australiens et Allemands.
 Mont-Saint-Quentin, ancienne commune de la Somme, maintenant rattachée à Péronne
 L'abbaye du Mont Saint-Quentin, commune de Péronne (Somme)